Миндаугас Роюс (; род. , Дарбенай, Кретингский район) — литовский оперный певец (тенор/баритон), солист , участник сценического дуэта «Žemaitijos perlai» («Жемчуга Жемайтии»).

Биография 
Родился в Дарбенае (Кретингский район), живёт в портовом городе Клайпеда. Имеет старшего брата Римантаса, младшую сестру Сандру и сына Августина. Окончил Дарбенскую среднюю школу. В  изучал хоровое дирижирование и сольное пение. В 2001—2002 годах учился в подготовительной студии Литовской академии музыки и театра (класс проф. ). С 2004 года учился на отделении пения факультета искусств Клайпедского университета (руководитель — проф. Е. Канява), окончил магистратуру.

В Клайпедском музыкальном театре исполняет партии баритона, но на концертах поёт и партии тенора. Профессионалы из-за вокального тембра и поворота карьеры сравнивают его с всемирно известным оперным тенором П. Доминго (который тоже начал карьеру как баритон).

Роли 
В 2006 году победил в отборочном конкурсе на роль Евгения Онегина и сразу был приглашён работать в Клайпедский государственний музыкальний театр, где является одним из главных солистов. В течение 5 лет он создал более 20 ролей.

 Онегин — в опере П. Чайковского «Евгений Онегин»
 Жермон — в опере Дж. Верди «Травиата»
 Джанни Скикки — в опере Дж. Пуччини «Джанни Скикки»
 Ипсхайм — в оперетте И. Штрауса «Венская кровь»
 Фиорелло — в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник»
 Айзенштайн — в оперетте И. Штрауса «Летучая мышь»
 Эней — в опере Г. Пёрселла «Дидона и Эней»
 Феб — в мюзикле-мелодраме З. Лиепиньша «Нотр-Дам де Пари» по роману В. Гюго
 Аристид — в оперетте П. Абрахама «Бал в Савойе»
 Редька — в опере для детей  «Картофельная сказка»
 Брат — в опере  «Утренняя звезда»
 Человек с коровой — в опере для детей  «Что дедушка сделает, всё будет хорошо» по пьесе С. Геда по мотивам сказки Г. Х. Андерсена
 Джейк — в музыкальной драме «Буйство страстей» по опере Д. Гершвина «Порги и Бесс»
 Пеллеас — в оперных чтениях «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси по пьесе М. Метерлинка
 Юозелис — в мюзикле  «Вероника»
 Пьеро — в опере  «Буратино»
 Херствуд — в мюзикле Р. Паулса «Сестра Керри» по роману Т. Драйзера
 Мальчик — в опере—фантасмагории  «Франк'Эйнштейн — XXI век»
 Ронсдорф — в оперетте И. Кальмана «Королева чардаша»
 Перчик — в мюзикле Дж. Бокa «Скрипач на крыше»

Партии баритона в других произведениях:

 В траурной заупокойной мессе Г. Форе «Реквием»
 В сценической кантате Карла Орфа «Кармина Бурана»

Дискография 
 2004 — «Kartu» (с «Lyra»)
 2009 — Купревичюс, Гедрюс. Mюзикл «Veronika» (Вероника), Клайпедский государственный музыкальный театр. Партия Юозелиса.
 2010 — «Triumfo arka. Auksiniai balsai II» (Триумфальная арка. Золотые голоса II). Песня Гусар из оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка» и неаполитанская песня «».
 2011 — записал официальный гимн курортного посёлка Литвы на берегу Балтийского моря, Швентойи — «Šventas krantas (Šventosios himnas)» (Святой берег; текст ). Также с сопрано Ритой Петраускайте записал песню из репертуара тенора Андреа Бочелли «Canto della Terra».

Призы 
Победитель республиканского конкурса молодых вокалистов «Vox Rotary» (2009) и обладатель «Премии », а также дипломант Международного конкурса оперетты им. Имре Кальманa в Москве (2008), в котором также был награждён специальным призом за лучшую интерпретацию произведения И. Штрауса.

В 2009 году за роль князя Ипсхайма был номинирован на «Золотой крест сцены».

Примечания

Ссылки 
 Видеоканал на Youtube

Академические музыканты Литвы